El Rally México de 2015, oficialmente 29º Rally Guanajuato México, fue la vigesimonovena edición y la tercera ronda de la temporada 2015 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró del 5 al 8 de marzo y contó con un itinerario de 21 tramos sobre tierra que sumaron un total de 394.21 km cronometrados. Fue también la tercera ronda del campeonato de WRC 2.

Sébastien Ogier se quedó con la victoria con un tiempo de 4:19:13.4 dejando por detrás a Østberg y a Mikkelsen a más de un minuto.

Lista de inscriptos

Resultados

Clasificación final

Power Stage

El power stage al igual que en las anteriores carreras fue la última etapa del rally y tuvo un recorrido total de 12.55 km.

Referencias

Enlaces externos 

Temporada 2015 del Campeonato Mundial de Rally
Deporte en México en 2015
Rally México